James Weekes ist der Name folgender Personen:

* James Weekes (Segler) (1911–1977), US-amerikanischer Segler
 James Weekes (Radsportler) (* 1972), Radsportler aus St. Kitts und Nevis